Jméno a příjmení Kevin Anderson nosí více osobností:

 Kevin J. Anderson (* 1962) – americký spisovatel science fiction
 Kevin Anderson (tenista) (* 1986) – jihoafrický tenista
 Kevin Anderson (herec) (* 1960) – americký herec